De Coppa Italia 2014–2015 is de 67ste editie van de Coppa Italia, het Italiaanse voetbalbekertoernooi. Het toernooi begon op 10 augustus 2014 en telde wederom acht ronden volgens een knock-outsysteem. De vorige bekerwinnaar Napoi bleef dit keer in de halve finale steken. De finale werd op 7 juni gespeeld tussen Juventus en SS Lazio Roma.

Kalender

Kwalificatierondes

Eerste ronde

Tweede ronde

Derde ronde

Vierde ronde

Eindtoernooi

8e finale

Kwartfinale

Halve finale 

|}

Finale

Zie ook
 Serie A 2014/15
 Serie B 2014/15

Bekervoetbal 2014/15
2015